Santurio steht für:

 Santurio (Gijón), ein Parroquia im spanischen Gijón

Santurio ist der Familienname folgender Personen:

 Maicol Santurio (* 1993), uruguayischer Fußballspieler